Gueliz är ett berg i Marocko.   Det ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Toppen på Gueliz är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gueliz är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Gueliz. Runt Gueliz är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Aoulouz,  km nordväst om Gueliz. Omgivningarna runt Gueliz är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Souss-Massa-Draâ
Berg i Marocko 1000 meter över havet eller högre
Artiklar med robotjusterad position